Аскерханов — фамилия; имеет женскую форму Аскерханова.
 Аскерханов, Гамид Рашидович (род. 1958) — российский политический и общественный деятель.
 Аскерханов, Гасан Али-бек (1855—1920) — прапорщик русской армии, военный и общественный деятель.
 Аскерханов, Рашид Пашаевич (1920—1987) — хирург-кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент АМН СССР.